Tarrafal puede referirse a:

 Cabo Verde:
 Tarrafal, municipio de la isla de Santiago (Cabo Verde); 
 Tarrafal de São Nicolau, municipio de la isla de São Nicolau (Cabo Verde); 
 Tarrafal de Monte Trigo, comunidad de la isla de Santo Antão (Cabo Verde).